Edward Dargiewicz (ur. 1952) – polski aktor teatralny i dubbingowy. Sporadycznie występuje przed kamerą. W 1979 ukończył studia na PWST w Krakowie. Jest założycielem „The English Theater Company of Poland”, agencji zapraszającej do Polski przedstawienia w języku angielskim. Występował w teatrach: Lalki i Maski „Groteska”, Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Narodowym w Warszawie, im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie i Teatrze Polskim ZASP w Londynie.

Życie prywatne 
Jest mężem aktorki Barbary Zielińskiej, z którą ma córkę Martynę.

Filmografia 
 2007: Ja wam pokażę! – taksówkarz (odc. 12)
 1985: Oko proroka czyli Hanusz Bystry i jego przygody – Kozak (odc. 3,5)
 1984: Przeklęte oko proroka – Kozak
 1982: Oko proroka – Kozak

Dubbing 
 2003: Liga najgłupszych dżentelmenów
 2002–2005: Co nowego u Scooby’ego?
 1998: Przygody Kuby Guzika
 1997: Bibi Blocksberg
 1996: Incredible Hulk –
 Bezdomny mężczyzna (odc. 9),
 Kruszer (odc. 17)
 1996: Walter Melon
 1994: Władca ksiąg
 1992–1993: Rodzina Addamsów
 1987–1990: Kacze opowieści –
 Baniak, jeden z Braci Be,
 Garbulandzki oszust (odc. 40),
 Strażnik na wystawie klejnotów (odc. 76),
 Jeden z policjantów szukających porwanej Tasi (odc. 76)
 1987: Diplodo
 1985: Asterix kontra Cezar – Dubius Status
 1968: Asterix i Kleopatra – Kapitan piratów
 1963–1967: Goryl Magilla
 1960–1966: Flintstonowie
 1958–1988: Miś Yogi (Polskie Nagrania)

Teatr 
 1979-1982 – Teatr Lalki i Maski „Groteska” (Kraków)
 1982-1983 – Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki (Białystok)
 1983-1984 – Teatr im. Wandy Siemaszkowej (Rzeszów)
 1984-1987 – Teatr Narodowy (Warszawa)

Spektakle 
 1979: Antygona – Kreon (reż. Tomasz Borkowy)
 1979: Alicja w krainie czarów – Siódemka kier, Walet (reż. Freda Leniewicz)
 1980: Księżniczka Turandot – Kalaf
 1981: Skansen – Aleksander (reż. Marek Kmieciński)
 1983: Hamlet – Horacy (reż. Tadeusz Aleksandrowicz)
 1983: Ożenek – Jajecznica (reż. Ewa Gilewska)
 1983: Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale – Góral (reż. Jerzy Krasowski)
 1984: Rewolwer – Oficer (reż. Jerzy Wróblewski)
 1984: Jałta – Dozorca 2 (reż. Jerzy Krasowski)
 1985: Geniusz sierocy – Poseł Przerażony (reż. Jerzy Krasowski)
 1987: Bracia Karamazow – Pan Wróblewski (reż. Jerzy Krasowski)
 1989: Wigilia generała – Oficer II; Sztabowiec; Więzień (reż. Daniel Bargiełowski)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Absolwenci Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Polscy aktorzy teatralni
Polscy aktorzy telewizyjni
Polscy aktorzy filmowi
Polscy aktorzy dubbingowi
Urodzeni w 1952